Chapelton puede referirse a:

 Chapelton (Aberdeenshire), Escocia
 Chapelton (Angus), Escocia
 Chapelton (Devon), Inglaterra
 Chapelton (Jamaica)
 Chapelton (South Lanarkshire), Escocia